El término reconstrucción puede referirse:

 a la Reconstrucción Nacional;
 a la reconstrucción arquitectónica;
 a la reconstrucción lingüística;
 a la reconstrucción (historia de Estados Unidos);
 a Reconstrucción, una película dirigida por Christoffer Boe.